Blöde bzw. Bloede ist der Familienname von:

 Gustav Blöde (1814–1888), deutsch-amerikanischer Jurist, Mediziner, Journalist und Politiker
 Karl August Blöde (1773–1820), deutscher Naturwissenschaftler, Geheimer Finanzrat
 Victor Gustav Bloede (1849–1937), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:

 Blödheit#Wortgeschichte